Тарже, Ги-Жан-Батист (1733—1806) — французский писатель и адвокат.
 Тарже (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.